Белджойозо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия.

Население составляет 5752 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 223 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 27011. Телефонный код — 0382.

Покровителем коммуны почитается святой архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Города-побратимы 
  Ла-Фуюз, Франция

Достопримечательности
Согласно ЭСБЕ: «Здесь находятся: построенный герцогом Галеаццо II миланским около 1460 г. акведук и изящный дворец, окруженный великолепными садами и построенный в XV стол. графом Барбиано д'Эсте, получившим в ленное владение Б., который был тогда сделан княжеством... В нем содержался взятый в плен в битве при Павии (1525) французский король Франциск I».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта